Джордж Мак-Колл Тил (; , Сент-Джон (Нью-Брансуик), Канада — , Винберг пригород Кейптауна, Капская провинция) — видный британский историк Южной Африки, архивист и генеалог.

Биография 
Канадец по происхождению. Сын врача. Рано ушёл из дома, плавал со своим дядей, капитаном Ливиттом, жил в Соединенных Штатах и Сьерра-Леоне, прежде чем в 1870 г. эмигрировать в Южную Африку. Там он стал учителем, но вскоре перешел к журналистике, издательскому делу, безуспешно пробовал участвовать в добыче алмазов.

В 1875 году в Лавдейлской миссии преподавал историю, географию, английскую грамматику и историю религии, а также отвечал за издательский отдел миссии.

До 1877 г. работал в Лавдейлской миссии (восточная провинция Капской колонии).

В 1877—1878 гг. был чиновником департамента по делам туземцев Капской колонии. С 1879 г. — хранитель архивов, с 1891 г. — официальный историограф Капской колонии.

Научная деятельность 
В южно-африканских архивах, а также в архивах стран Западной Европы собирал материал по истории Южной Африки. Автор первой многотомной истории Южной Африки, охватывающей период с 1486 г. до конца XIX века, а также ряда других работ по южноафриканской истории.

Опубликовал 35 томов архивных документов Капской колонии и 9 томов документов по истории Юго-Восточной Африки. По многим проблемам южноафриканской истории трактовка Тила сохраняется в официальной историографии ЮАР. Рассматривая, главным образом, историю «белого человека» в Южной Африке, он собрал всё же значительный материал и по истории коренного населения.

Автор ряда работ по иммиграции буров, а также фольклору на языке кхоса, одном из официальных языков ЮАР, на котором ныне говорят около 7,9 миллиона человек (около 18 % населения страны).

Его страсть к историческим исследованиям выявила массу неизвестных или забытых документов, имеющих большую ценность, но его работы перегружены деталями и не всегда беспристрастны. 

Тил был удостоен звания почётного доктора Кейптаунского университета в 1899 году. Ранее он был удостоен звания доктора права Королевского университета в Кингстоне, Канада.

Избранные публикации 
 South Africa As It Is (1871)
 Compendium of the History and Geography of South Africa. E. Stanford. 1878.
 Kaffir Folk-Lore: Selection from the Traditional Tales. Library of Alexandria. ISBN 978-1-4655-1735-7.
 Chronicles of Cape Commanders, Or an Abstract of Original Manuscripts in the Archives of the Cape Colony, Dating from 1651 to 1691 … Richards. 1882.
 Basutoland Records (3 vols. 1883 Cape Town)
 Boers and Bantu: A History of the Wanderings and Wars of the Emigrant Farmers from Their Leaving the Cape Colony to the Overthrow of Dingan. 1886. ISBN 978-1-4077-6430-6.
 A Fragment of Basuto History, 1854 to 1871. Cape Town. 1886. ISBN 978-1-103-37604-9.
 The Republic of Natal (1886)
 History of the Emigrant Boers in South Africa. 1877. ISBN 978-1-166-66908-9.
 History of South Africa (5 vols. 1889—1900)
 Geslacht-Register Der Oude Kaapsche Familien. [Edited by G.M. Theal.]. Kaapstad. 1893. with C.C. de Villiers
 The Portuguese in South Africa (1896)
 Belangrijke Historische Documenten (3 vols. 1896—1911, Cape Town)
 Large number of documentary publications (1897—1905, London)
 Records of the Cape Colony 1793—1831 Copied for the Cape Government, from the Manuscript Documents I. BiblioBazaar. August 2009. ISBN 978-1-113-46059-2. (36 vols.)
 Records of South-Eastern Africa (9 vols. 1898—1903)
 History and Ethnography of Africa South of the Zambesi: From the Settlement of the Portuguese at Sofala in September 1505 to the Conquest of the Cape Colony by the British in September 1795. Allen & Unwin. 1907.
 The Yellow and Dark-Skinned People of Africa South of the Zambezi: a Description of the Bushmen, the Hottentots, and Particularly the Bantu, with Fifteen Plates and Numerous Folklore Tales of These Different People. Swan Sonnenschein & Company. 1910.
 Willem Adriaan Van Der Stel, and Other Historical Sketches. Cape Town: T.M. Miller. 1913.
 Documents Relating to the Kaffir War of 1835: Arranged and Seen Through the Press. Published for the Government of the Union of South Africa. 1912.
 Catalogue of Books and Pamphlets relating to Africa south of the Zambesi in the Collection of George McCall Theal (1912)
 South Africa — Story of the Nations Series (1917, first edition in 1894)
 Ethnography and Condition of South Africa before AD 1505 (1st of 11 vols. 1919)
 History of South Africa from 1873 to 1884: Twelve eventful Years (vols. 10 & 11, 1919)

Примечания

Литература 
 Советская историческая энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия . Под ред. Е. М. Жукова. 1973—1982.
 Энциклопедический справочник «Африка». - М.: Советская Энциклопедия. Главный редактор Ан. А. Громыко. 1986-1987.

Ссылки 
 Биография

Историки Великобритании
Историки Африки
Фольклористы ЮАР
Фольклористы Великобритании
Архивисты Великобритании
Генеалоги Великобритании
Почётные доктора Кейптаунского университета
Писатели Великобритании